Tramper steht für 
 einen Reisenden per Anhalter, siehe Trampen
 Wildlederschuhe, siehe Tramper (Schuhe)
 eine Gegenkultur von Jugendlichen in der DDR in den 1970er und 1980er Jahren. 
 Schwergutschiff der Reederei BigLift Shipping, siehe Tra-Typ

Siehe auch:

 Tremper